Негроні () — італійське прізвище. Відомі носії:

Прізвище 

 Негроні Андреа (1710—1789) — італійський куріальний кардинал.
 Негроні Бальдассаре (1877—1948) — італійський режисер, сценарист, продюсер та монтажер.
 Негроні Джованна (1445—1497), більш відома як свята Вероніка з Бінаско — католицька черниця, свята, містик і візіонер.
 Негроні Паскаль Олів'є де (1829—1913) — французький генерал, винахідник коктейлю негроні.

Інше 

 Негроні — коктейль-аперитив на основі вермуту та джину.

Див. також 
 Негроне

Сторінки з неперевіреними перекладами